

Patronyme 

 Cláudio Marzo (1940-2015), acteur de télévision et de cinéma brésilien ;
 Clay Marzo (né en 1989), surfeur professionnel américain ;
 Frankis Marzo (né en 1987) joueur de handball cubain naturalisé qatarien ;
 Ricard Creus i Marzo (1928-2021), écrivain et poète catalan ;
 Stefano Marzo (né en 1991), footballeur belge ;
 Vincenzo Di Marzo (né en 1960), biochimiste, chercheur et professeur italien.